Almeida steht für:

 Almeida (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien
 Almeida (Portugal), Stadt in Portugal
 Almeida (Adelsgeschlecht), portugiesische Adelslinie
 Almeida (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Almeida Theatre, Theater in London
 Palais Almeida, klassizistisches Palais in München

Siehe auch:
 Almeida Faria (José Benigno de Almeida Faria; * 1943), portugiesischer Schriftsteller 
 Almeida Santos
 Almeyda
 Almeda